Concepción del Uruguay kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Uruguay, kommun, Entre Ríos, 
 Concepción del Uruguay (kommunhuvudort i Argentina), Entre Ríos, 

Robotskapade Argentinaförgreningar